Jaurès steht für:

 Jaurès (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems

Personen:

 Benjamin Jaurès (1823–1889), französischer Admiral und Politiker
 Jean Jaurès (1859–1914), französischer Reformsozialist
 Jean-Sébastien Jaurès (* 1977), französischer Fußballspieler